

Lugares

Australia 

Kimberley (Australia Occidental), región.
Kimberley Warm Springs, Tasmania.

Canadá 

Kimberley (Columbia Británica), pequeña ciudad.

Sudáfrica 

Kimberley (Cabo Septentrional), ciudad.

Reino Unido 

Kimberley (Norfolk), poblado.
Kimberley (Nottinghamshire), poblado.

Estados Unidos 

 Kimberly, (Arkansas), poblado.
 Kimberly (Alabama), poblado.
 Kimberly (Idaho), ciudad.
 Kimberly Township (Minnesota)
 Kimberly (Oregon), comunidad sin incorporarse.
 Kimberly (Utah), ciudad fantasma.
 Kimberly (Condado Fayette, Virginia Occidental), comunidad sin incorporarse.
 Kimberly (Condado Monongalia, Virginia Occidental), comunidad sin incorporarse.
 Kimberly (Wisconsin), villa.

Personajes 

 Earl de Kimberley, personaje británico creado en 1866.
 Kimberly (nombre), también incluye las personas llamadas Kimberley.
 Barry Kimberley, jugador de fútbol australiano.
 Kayton Kimberly, hombre de negocios.
 Lewis Kimberly, Admirante de la Marina estadounidense en la Guerra Civil.

Embarcaciones 

 HMS Kimberley (F50), destructor de clase K de la Armada Real.
 USS Kimberly (DD-80), destructor (1917–37).
 USS Kimberly (DD-521), destructor (1942–67).

Deportes 

 Kimberley Atlético Club, club de futsal argentino de la ciudad de Buenos Aires. Antiguamente club de fútbol.
 Club Atlético Kimberley, club de fútbol argentino de la ciudad de Mar del Plata.
 Kimberley, club de fútbol de Avellaneda, Buenos Aires, que compitió en 1926 en la Asociación Amateurs de Football.

Otros 

 Sitio de Kimberley (1899–1900) durante la Segunda Guerra Anglo-Bóer.
 Proceso de Kimberley, para certificar el origen de los diamantes puros.
 Mansión Kimberly, casa histórica en Glastonbury (Connecticut).
 "Kimberly", canción en el álbum Horses de Patti Smith (1975).